Chav puede referirse a:
 Abreviatura científica del botánico Édouard Louis Chavannes (1805-1861).
 Chav, una subcultura británica.